Клирвју има више значења:
 Клирвју (Вашингтон)
 Клирвју (Западна Вирџинија)
 Клирвју (Оклахома)